Премьер-лига Бахрейна 2014/2015 () — 
58-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Риффа». Сезон начался 17 сентября 2014 года и завершился 18 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2014/2015
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2014 году
Спорт в Бахрейне в 2015 году